Джузеппе Бальдо (, 27 июля 1914, Пьомбино-Дезе, Италия — 31 июля 2007, Монтекатини-Терме, Италия) — итальянский футболист, полузащитник. Прежде всего известный по выступлениям за клубы «Падова» и «Лацио», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
Родился 27 июля 1914 года в городе Пьомбино-Дезе. Воспитанник футбольной школы клуба «Падова». Взрослую футбольную карьеру начал в 1932 году в основной команде того же клуба, провёл три сезона, приняв участие в 71 матче чемпионата и забил 4 гола. Большую часть времени, проведённого в составе «Падовы», был основным игроком команды.

В 1935 году перешёл в клуб «Лацио», за который отыграл 6 сезонов. Играя в составе «Лацио» также выходил на поле в основном составе команды. В сезоне 1940/41 играл в команде клуба «Виченца». Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду «Лацио» в 1942 году.

Выступления за сборную 
В 1936 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась всего один год, провёл в форме главной команды страны 4 матча.

В составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпийских играх 1936 года в Берлине и получил титул олимпийского чемпиона.

Титулы и достижения 
 Олимпийский чемпион: 1936

Ссылки 
 Данные об игроке в «Энциклопедии футбола».
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии. 
 
 Профиль на сайте databaseOlympics.com

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Италии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Виченца»